JXD S5110b — портативная игровая консоль, выпущенная в 2013 году китайской компанией JinXing Digital. Относится к седьмому поколению. Работает под управлением операционной системы Android 4.1 Jelly Bean с последующим обновлением до версии 4.2, за счёт чего способна выполнять функции медиаплеера и планшета, а также поддерживает эмуляцию других игровых консолей.

Устройство имеет значительное внешнее и конструктивное сходство с Sony PlayStation Vita. В частности, символы на правых кнопках (крестик, кружок, квадратик, треугольник) в точности соответствуют таковым у приставок семейства PlayStation и охраняются как товарный знак Sony. Тем не менее, из-за особенностей китайского законодательства это не привело к юридическим последствиям для JXD и её партнёров. Некоторые клоны данного устройства, выпущенные локальными брендами, имеют изменённую маркировку на кнопках.

Описание 
На лицевой панели находятся кнопки и пара джойстиков управления в играх. Справа есть кнопка «Назад» и «Меню», индикаторы питания и кнопка «Старт». Кнопки управления питанием и громкостью вынесены наверх, вместе с наушниками, питанием, HDMI, miniUSB и кнопкой сброса.

Экран устройства имеет невысокое для своей диагонали разрешение и очень низкое качество: яркость недостаточная, цветопередача неточная.

Производительность приставки не очень высокая: процессор AML8726-MX обеспечивает работу Android, а видеоускоритель Mali 400MP2 справляеся лишь с нетребовательными играми и эмуляторами старых консолей. Он не подходит для ресурсоёмких эмуляторов таких систем как PSP, PlayStation, Sega Saturn, Nintendo DS.

Программное обеспечение 
Приставка по умолчанию оснащена операционной системой Android 4.1 Jelly Bean. Производитель впоследствии выпустил для консоли обновление до версии 4.2.

По умолчанию предустановлены несколько игр, приложений, Google Play и эмуляторы.

Ряд энтузиастов с интернет-сайтов 4PDA и Emulate.su разработали для S5110b кастомную прошивку Skelrom, которая позволяет устранить ряд выявленных недостатков стандартной прошивки и повысить производительность.

Аналоги 
Как и многие другие китайские гаджеты, выпускалась под несколькими локальными брендами. Эти устройства отличаются от оригинала лишь логотипами на корпусе — технически они в точности совпадают с оригиналом. Локальные бренды могут устанавливать прошивку с нестандартным набором приложений и минимальными отличиями от оригинала.
 Exeq Ray 2
 DNS Phorcys
 Turbo Games Duo
 Soundtronix Warrior
 Smaggi AIO Smarti Dual Core
 Func Master-02
 Ergo Tab Gamer

Обзоры 
 
 
 
 
 

Устройства JXD
Портативные игровые консоли на Android
Китайские игровые консоли
Устройства DNS
Устройства Exeq
Устройства Turbo